Belorado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Belorado (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Belorado (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar